Kiahsien kan syfta på:

Kiahsien – annat namn för ett härad i Henan-provinsen i norra Kina, se Jia, Pingdingshan
Kiahsien – tidigare romanisering för ett härad i Shaanxi-provinsen, se Jia, Yulin